Мревлішвілі (მრევლიშვილი) — грузинське прізвище.

Відомі носії:

 Мревлішвілі Олександр Романович (1866—1933) — грузинський живописець.
 Мревлішвілі Михайло Миколайович (1904—1980) — грузинський радянський письменник і драматург.
 Мревлішвілі Маквала Олександрівна (1909—1992) — радянська дитяча письменниця, поетеса і прозаїк, перекладачка.
грузинські прізвища